Die 32. Ausgabe des CECAFA-Cup, offiziell 2008 CECAFA Senior Challenge Cup, fand vom 31. Dezember 2008 bis zum 13. Januar 2009 in Uganda statt. Zehn ost- und mittelafrikanische Fußballmannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Uganda gewann seinen zehnten Titel.

Ursprünglich sollte das Turnier vom 8. bis zum 22. November in Kampala stattfinden. Eritrea zog seine Teilnahme kurz vor Turnierbeginn zurück. Als Nachrücker wurde Sambia nachnominiert. Äthiopien durfte aufgrund einer FIFA-Suspension nicht teilnehmen.

Die Preisgelder beliefen sich auf 30.000 $ für den Gewinner, 20.000 $ für den Zweiten und 10.000 $ für den Turnier-Dritten.

Spielmodus 
Die 10 teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit je fünf Teams. Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für das Viertelfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier 

Alle Spiele fanden im Mandela National Stadium in Kampala statt.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 

Ost-/Mittelafrikameister 2008Uganda

Beste Torschützen

Einzelnachweise

Weblinks 
 Das Turnier auf www.rsssf.com

2008
Fußballveranstaltung 2008
Fußball (Uganda)
Sportveranstaltung in Kampala
Distrikt Jinja